

Geografia
Stati Uniti d'America
 Marilla – township della Contea di Manistee, Michigan
 Marilla – città della Contea di Erie, New York

Onomastica
 Marilla – nome proprio di persona inglese femminile

Altri progetti